Harris, amerikai rockegyüttes
 Harris, ausztrál motorvonat
 Amerikai Egyesült Államok
 Harris (Észak-Karolina)
 Harris (Indiana)
 Harris (Iowa)
 Harris (Kansas)
 Harris (Minnesota)
 Harris (Missouri)
 Harris (New York)
 Harris (Oregon)
 Harris (Wisconsin)
 Kanada
 Harris (Ontario)
 Egyesült Királyság
 Harris (Skócia)